Az alábbi családfa a 383 és 716 közötti nyugati gót királyok rokoni kapcsolatait tartalmazza.
A családfa 5 királyt nem tartalmaz:
Sigerich (ur.: 415)
Theudis (ur.: 531–549)
Theudigisel (ur.: 548–549)
I. Agila (ur.: 549–555)
Gundemar (ur.: 610–612)

Jelmagyarázat

A családfa

Jegyzetek

Források
https://en.wikipedia.org/wiki/Visigoths#Kings_of_the_Visigoths
https://web.archive.org/web/20090929124822/http://www.mittelalter-genealogie.de/_voelkerwanderung/b/balthen.html
http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/ibe04.htm
http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/ibe05.htm
http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/ibe06.htm
http://fmg.ac/Projects/MedLands/VANDALS,%20SUEVI,%20VISIGOTHS.htm#_Toc179360433

Kapcsolódó szócikkek
Nyugati gót királyok listája
A gótok eredete

Uralkodói családfák